Сергей Павлович Андоленко (; 26 июня 1907, Волочиск, Волынская губерния — 27 августа 1973, Мигло, департамент Арьеж) — французский бригадный генерал.

Биография 
Родился в городе Волочиск в семье офицера драгунского полка Российской империи. После революции и гражданской войны — в эмиграции во Франции. Окончил знаменитое французское Высшее военное училище (Сен-Сир), из которого вышел лейтенантом в . Служил в Иностранном легионе. В 1928 году получил французское гражданство. В 1944—1945 годах — офицер штаба .

Автор многих работ по военной истории.

Награды 
 Командор ордена Почётного легиона
 Военный крест 1939—1945
 Военный крест иностранных театров военных действий

Сочинения

Книги 
 La filiation des bataillons de Légion étrangère, 1935.
 Visite aux salles d’honneur et au musée du Souvenir de la Légion, 1938.
 Les drapeaux de la Grande Guerre, 1945.
 Aperçus sur la guerre 1914—1918 sur le front russe, 1945.
 Historique du 5e étranger d’infanterie, 1947.
 Recueil d’historiques de l’infanterie française, 1949 (ré-édité en 1969).
 Histoire de l’armée russe, 1952 (ré-édité en 1967).
 Recueil d’historiques de l’arme blindée et de la cavalerie.
 Нагрудные знаки Русской армии. — Париж: Издательство «Танаис», 1966.
 Лейб-гвардии Преображенский полк в Великую войну.
 Сто крат священ союз меча и лиры. — Париж: Издание Общества ревнителей русской военной старины, 1972.

Статьи 
 Ренненкампф. // Возрождение. — 1970. — № 221 (май).
 Два знамени. // Военная быль. — Париж, 1968. — № 90 (март). — С. 6—13.

Русские эмигранты первой волны во Франции
Военные историки
Бригадные генералы (Франция)
Выпускники Сен-Сира
Офицеры Французского Иностранного легиона